Pfefferkorn bezeichnet 

 die einzelne Frucht des Pfefferstrauchs
 Pfefferkorn Musikverlag, deutscher Musikverlag

Pfefferkorn ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Samuel Pfefferkorn (angeblich * 1945), wahrscheinlich fiktiver Maler

 Gerhard Pfefferkorn (1913–1989), deutscher Physiker
 Ignaz Pfefferkorn S.J. (1726 – nach 1795), deutscher Jesuit, Missionar und Naturforscher
 Johann Andreas Pfefferkorn (1688–1749), Pastor und Konsistorialrat in Frankfurt a. M.
 Johannes Pfefferkorn (1469–1521), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Pfefferkorn (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Roland Pfefferkorn, französischer Soziologe
 Rudolf Pfefferkorn (* 1921), deutscher Kunsthistoriker
 Rudolph Pfefferkorn (1826–1883), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Pfefferkörner